Kurschen ist der Name mehrerer ehemaliger ostpreußischer Orte, die heute im Gebiet Litauens bzw. Russlands liegen:
 Klein Kurschen, Kreis Memel, seit 1945: Kuršeliai, Dorf im Bezirk Klaipėda, Litauen

 Kurschen, Kreis Darkehmen/Angerapp, seit 1946: Kusmino (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kurschen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: Archangelskoje (Kaliningrad), Wüstung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kurschen, Kreis Ragnit/Kreis Tilsit-Ragnit, seit 1946: Rakitino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kurschen, historischer Name des Dorfes Pabuduppen (1938 bis 1946: Finkenhagen), kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Kraineje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Kurschen-Anders, Kreis Memel, untergegangener Ort im Bezirk Klaipėda, Litauen